Чемпіонат Казахстану з футболу 2008 — 17-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Казахстану. Титул чемпіона втретє здобув Актобе.

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки:
1. Клуби Алма-Ата та Мегаспорт після закінчення чемпіонату об'єднались у клуб Локомотив. 
2. З клубу Шахтар було знято 9 очок за участь у договірному матчі.
3. Клуб Восток було виключено із чемпіонату за участь у договірному матчі.
4. З клубу Кайрат було знято 3 очки за несвоєчасне повернення боргів. 20 січня 2009 року клуб був знятий з чемпіонату через фінансові причини.
5. З клубу Астана було знято 3 очки за невиплату коштів за транфер гравця та заробітної плати екс-тренеру Олександр Ірхін. 20 січня 2009 року клуб був знятий з чемпіонату через невиплачені борги.

Позначення:

Результати 

* Курсивом виділені технічні результати

Золотий матч 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|20 листопада 2008

|}

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Прем'єр-Ліга Казахстану на soccerway 
 Прем'єр-Ліга Казахстану на rsssf 

2008
Казахстан
2008 у Казахстані